Pentarhopalopilia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Pentarhopalopilia ingår i familjen Opiliaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsordningen
Pentarhopalopilia